Transport ferroviaire en Algérie
El Guerrah à Touggourt